San Luis steht für:

in Argentinien:
 Provinz San Luis, Provinz in Argentinien
 San Luis (Argentinien), Stadt in der gleichnamigen Provinz

in Bolivien:
 San Luis (Guarayos), Ort in der Provinz Guarayos, Departamento Santa Cruz
 San Luis (El Torno), Stadt im Departamento Santa Cruz
 San Luis (Tiraque), Ort in der Provinz Tiraque, Departamento Cochabamba

in Ecuador:
 San Luis (Chimborazo), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Riobamba der Provinz Chimborazo
 San Luis (Otavalo), Parroquia urbana im Kanton Otavalo, Provinz Imbabura

in Kolumbien:
 San Luis (Antioquia), Gemeinde in Antioquia
 San Luis (Tolima), Gemeinde in Tolima

in Kuba:
 San Luis (Pinar del Río) Municipio und Stadt in der Provinz Pinar del Río
 San Luis (Santiago de Cuba) Municipio und Stadt in der Provinz Santiago de Cuba

in Mexiko:
 San Luis (Baja California), Ort in Mexiko
 San Luis Potosí (Bundesstaat), Bundesstaat von Mexiko
 San Luis Potosí (Stadt), Stadt im gleichnamigen Bundesstaat

in Peru:

 San Luís (Áncash) 

 San Luís (Cusco), Ort in Peru in der Region Cusco

in Philippinen:
 San Luis (Agusan del Sur), Stadtgemeinde in der Provinz Agusan del Sur
 San Luis (Aurora), Stadtgemeinde in der Provinz Aurora
 San Luis (Batangas), Stadtgemeinde in der Provinz Batangas
 San Luis (Pampanga), Stadtgemeinde in der Provinz Pampanga

in Uruguay:
 San Luis (Uruguay), ein Ort im Departamento Canelones
 San Luis al Medio, im Südosten

in USA:
 San Luis Obispo, Stadt
 San Luis (Arizona), Arizona
 San Luis (Colorado), Colorado
 San Luis Obispo County, County in Kalifornien
 San Luis (Kalifornien), Kalifornien
 San Luis Valley

Sonstige Orte:

 San Luis (Petén), Gemeinde in Guatemala
 San Luis (Peru), Stadt in Peru
 San Luis (Falcón), Dorf in Venezuela

Schiffe:
 San Luis (E 10), Zerstörer der argentinischen Marine (Stapellauf 1937)
 San Luis (S 32), U-Boot der argentinischen Marine (ab 1974)

Sonstiges:
 Mission San Luis Rey de Francia

Siehe auch:
 Punta San Luis
 San Luis Rey
 Sao Luis